Heling ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Heling (1889–1980), Landstallmeister
 Moritz Heling (1522–1595), deutscher Theologe
 Reinhold Heling (1927–2008), deutscher Jurist und Familienforscher

Heling steht für:
 Heling-Mausoleum, das Grab (chin. Heling 和陵) des Tang-Kaisers Aidi (Li Zhu) in Heze, Shandong